

Patronyme 

 Zak Allal (né en 1987), médecin et artiste algérien ;
 Michel Allal, journaliste français.

Prénom 
Allal est un prénom.

Toponyme 

 Ben Allal, commune d'Algérie ;
 Barrage d'El Allal, barrage en Algérie.